Павлове — село Богодухівського району Харківської області України.
 Павлове (пункт контролю) — контрольно-пропускний пункт.
 Павлове Поле — житловий масив та історичний район міста Харкова.

 Павлове — колишня назва села Павлово Свалявського району Закарпатській області до 1995 року

 Павлове — село у Козельському районі Калузької області.
 Павлове — село у Великолуцькому районі Псковської області.
 Павлове — село у Бежаницькому районі Псковської області.
 Павлове — село у Локнянському районі Псковської області.